

Persone 
 Beatrice Minda – fotografa tedesca
 Kevin Minda – calciatore ecuadoriano, difensore
 Oswaldo Minda – ex calciatore ecuadoriano, centrocampista

Altro 
 Minda Incorporated – maggiore organizzazione non governativa di supporto alla disabilità dell'Australia Meridionale fondata nel 1898